Gus Edwards est un nom pouvant désigner:

Gus Edwards (1878-1945), compositeur et acteur de vaudeville américain
 (né en 1995), joueur américain de football américain

Voir aussi

Edwards, Gus